Fila sau FILA poate face referire la:
Fila (companie), un producător sud-coreean de echipament sportiv
 Fila (insulă), o insulă din Vanuatu
 Federația Internațională de Stiluri de Luptă Asociate (FILA)
 Un cântec de Lil Scrappy

Vezi și
Fila Brazillia
Fila Brasileiro
Rudolf Fila
Phila (dezambiguizare)